Brăila se poate referi la:

 Denumiri geografice din România
 Brăila, oraș în județul Brăila, România
 județul Brăila, România
 Denumiri geografice din Republica Moldova
 Brăila - sat din componența comunei Băcioi din municipiul Chișinău